En , Wiśniewo est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 village de Wiśniewo

dans la voïvodie de Łódź
 village de Wiśniewo

dans la voïvodie de Mazovie
 la gmina de Wiśniewo, dans le powiat de Mława
 village de Wiśniewo, chef-lieu de cette gmina
 village de Wiśniewo, dans le powiat de Ciechanów 
 village de Wiśniewo, dans le powiat d'Ostrołęka 
 village de Wiśniewo, dans le powiat d'Ostrów Mazowiecka 

dans la voïvodie de Podlachie
 village de Wiśniewo

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 village de Wiśniewo

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 village de Wiśniewo, dans le powiat d'Elbląg 
 village de Wiśniewo, dans le powiat d'Iława